Граф Пьетро Верри (; 12 декабря 1728 года, Милан — 28 июня 1797 года, Милан) — итальянский философ эпохи Просвещения, экономист, историк и писатель.

Семья 
Пьетро Верри — старший из четырёх братьев, оставивших след в истории Милана и Италии.
 Верри, Алессандро (1741—1816) — итальянский поэт и писатель.
 Верри, Карло (1743—1823) — агроном и политик.
 Верри, Джованни (1745—1818) — либертарий, предполагаемый отец писателя Алессандро Мандзони.

Карьера 
Свою карьеру начал на австрийской военной службе, которую вскоре оставил и предался наукам.

Друг и единомышленник Беккарии; вместе с братом Алессандро был душой литературного круга под названием «Общество кулака», который составляли Беккария, Фризи, Карли и другие учёные и литераторы. Способствовал изданию известного трактата Беккариа «О преступлениях и наказаниях».

Был вице-президентом счётной палаты, затем государственным советником и председателем Миланского патриотического общества поощрения земледелия, ремёсел и мануфактур. В 1786 году, из-за преобразования Миланского герцогства, лишился всех должностей в австрийской администрации. Через девять лет, в занятом французами Милане был назначен членом городского правления. Умер в городской ратуше в 1797 году.

Сочинения 

 Osservazione sulla tortura
 Diario Militare (1759-60)
 Stato di Milano (1760)
 Gli elementi del commercio (1760)
 Nello Stato di Milano (1762)
 Discorso sulla felicità (1763)
 Dell’anno 1763 (1763)
 Dello Stato di Milano (1764)
 Riflessioni sulle leggi vincolanti il commercio dei grani (1769)
 Meditazioni sull’economia politica (издано как Discorso sulla economia politica, 1771 Текст)
 Discorso sull’indole del piacere e del dolore  (1773, Текст)
 Riflessioni sulle leggi vincolanti, principalmente nel commercio de' grani (1796)
 Politica (1781)
 Storia di Milano (1783)
 Memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Milano (1804)

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 497 (Верри).

Итальянские писатели XVIII века
Философы Италии
Философы XVIII века
Экономисты Италии
Историки Италии